Pleurodesmospora är ett släkte av svampar. Pleurodesmospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleurodesmospora